Йенский университет имени Фридриха Шиллера (, сокр. FSU Jena; ) — университет в городе Йене, Германия. В университете обучаются более 18 000 студентов.

Университет входит в Коимбрскую группу и является, наряду с Эрфуртским университетом,  и Техническим университетом Ильменау одним из четырёх университетов Тюрингии.

История 
Впервые идея основания университета в Йене пришла курфюрсту Иоанну-Фридриху Великодушному в 1547 году, когда он был захвачен императором Карлом V. План был реализован тремя его сыновьями.

2 февраля 1558 года император Фердинанд I своей грамотой подтвердил основание университета в Йене.

В конце XVIII века Йенский университет ста­л цен­тром клас­сической немецкой фи­ло­со­фии и немецкого романтизма (Йенский романтизм). Университету покровительствовал гер­цо­г Сак­сен-Веймарский Карл Август. В этот период для университета много сделал И. В. Гёте, он привлекал в университет круп­ных учёных. По его ини­циа­ти­ве в университете была основана обсерватория, была собрана ми­не­ра­ло­гическая кол­лек­ция. 

В начале XIX века йен­ские сту­ден­ты бы­ли в пер­вых ря­дах бор­ьбы за ос­во­бо­ж­де­ние Германии от на­по­ле­о­нов­ских войск. С Йенским университетом была свя­за­на дея­тель­ность И. Г. Фихте, Ф. Шеллинга, Ф. Шил­ле­ра, братьев А. Шле­геля и Ф. Шлегеля, Л. Оке­на. В 1801-1806 годах курс фи­ло­со­фии в нём чи­тал Г. В. Ф. Ге­гель. Затем в университете ра­бо­та­ли ма­те­ма­тик и философ Г. Фре­ге, ис­то­рик И. Г. Дрой­зен, био­лог Э. Геккель.

Имя Фридриха Шиллера университет носит с 1934 года.

К. Маркс защищал здесь диссертацию. В университете учились поэт Михаил Зенкевич, политический деятель Александр Сванидзе.

Факультеты 
В Йенском университете обучение проводится на десяти факультетах:

 теологическом;
 юридическом;
 экономическом;
 философском;
 социальных и поведенческих наук;
 математики и информатики;
 физико-астрономическом;
 химико-геологическом;
 биолого-фармацевтическом;
 медицинском.

Факультет марксизма-ленинизма был одним из 15 (1971/1972 уч. г.).

Направления исследований 
Основными направлениями научных исследований в университете являются:

 Оптика, фотоника и фотонные технологии
 Инновационные материалы и технологии
 Динамика сложных биологических систем
 Просвещение
 Люди в социальном изменении
 Анализ и управление сложными системами
 Культурный контекст старения
 Основы Европы: Культура и религия в Античности и Средневековье

Знаменитые преподаватели 

 Ауэрбах, Феликс
 Гегель, Георг
 Гегенбаур, Карл
 Геккель, Эрнст Генрих
 Герцог, Теодор
 Гольц, Теодор фон дер (ректор, 1893)
 Иоахим-Георг Дарьес
 Дёберейнер, Иоганн Вольфганг
 Дельбрюк, Бертольд
 Дёрпфельд, Вильгельм
 Дройзен, Иоганн Густав
 Зивертс, Адольф
 Клаус, Георг
 Ланге, Самуэль Готлиб
 Лейбе, Вильгельм фон
 Либман, Генрих
 Лилиенкрон, Рохус фон
 Пикк, Беренд
 Тибо, Антон Фридрих Юстус
 Фатер, Йохан Северин
 Фихте, Иоганн Готлиб
 Фортлаге, Карл
 Фреге, Фридрих Людвиг Готлоб
 Фриз, Якоб Фридрих
 Шелер, Макс
 Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф фон
 Шиллер, Фридрих
 Шлегель, Август Вильгельм
 Шлегель, Фридрих
 Шлейден, Маттиас
 Шлейхер, Август
 Шнауберт, Андреас Йозеф
 Шойом, Ласло
 Шрёдингер, Эрвин
 Шульце, Бернхард
 Эйзиг, Гуго
 Эйкен, Рудольф Кристоф

Знаменитые студенты 

 Аббе, Эрнст
 Аммон, Вильгельм Фридрих Филипп фон
 Андре, Карл Теодор
 Белиловский, Кесарь Александрович
 Брандт, Рудольф
 Брем, Альфред
 Бремзер, Иоганн Готфрид
 Бубе, Адольф
 Винкельман, Иоганн Иоахим
 Христа Вольф
 Гааз, Фёдор Петрович
 Гёльдерлин, Иоганн Христиан Фридрих
 Герике, Отто фон
 Герман, Готфрид Альберт
 Горен, Теодор Карл фон
 Грисс, Иоганн Петер
 Гунтер фон Хагенс
 Занд, Карл Людвиг
 Зоммер, Антон Бернгард Карл
 Клаудиус, Маттиас
 Коллар, Ян
 Корф, Иоганн-Альбрехт
 Крель, Себастиан
 Лей, Роберт
 Лейбниц, Готфрид Вильгельм
 Маркс, Карл
 фон Мекк, Александр Карлович
 Миклухо-Маклай, Николай Николаевич
 Миковини, Самуил
 Музеус, Иоганн Карл Август
 Новалис
 Оксеншерна, Аксель
 Остерман, Андрей Иванович
 Пезаровиус, Павел Павлович
 Пуфендорф, Самуэль фон
 Раше, Иоганн-Кристоф
 Страсбургер, Эдуард
 Тённис, Фердинанд
 Тухольский, Курт
 Иоган Северин Фатер
 Фейхтвангер, Льюис
 Феддерсен, Якоб Фридрих
 Фрёбель, Фридрих
 Фреге, Фридрих Людвиг Готлоб
 Фрейслер, Роланд
 Фриз, Якоб Фридрих
 Хагедорн, Фридрих фон
 Хупель, Август Вильгельм
 Швабе, Йоахим Готлиб
 Шелер, Макс
 Шопенгауэр, Артур
 Штольпе, Манфред
 Шульц, Либеготт Отто Конрад Конрадович

В нумизматике 

В честь 350-летия со дня основания в Германской империи были выпущены 2 и 5 марок тиражом 50 и 40 тысяч соответственно. На монете изображён Иоганн-Фридрих Великодушный, при котором произошло открытие университета.

См. также 
 Йенская обсерватория

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 ЙЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Университеты Германии

Фридрих Шиллер